Franz Brüning ist der Name folgender Personen:

* Franz Brüning (Politiker, 1812) (1812–1895), deutscher Politiker und Abgeordneter im westfälischen Provinziallandtag und preußischen Abgeordnetenhaus (Zentrum/Konservativ)
 Franz Brüning (Politiker, 1896) (1896–1948), deutscher Politiker und Abgeordneter im Brandenburger Landtag (KPD/SED)